Les Boïens (Boii en latin,  en grec) étaient l'un des plus importants peuples celtes de l'âge du fer.
 Boii (amphibiens) est un genre éteint et fossile de microsaures au sein de la famille des Tuditanidae.